Copp Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Copp Hill (Carroll County, New Hampshire, 272 m)	
 Copp Hill (Carroll County, New Hampshire, 354 m)